Iota Normae (ι Nor) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de Norma:

 Iota1 Normae (HD 143474), estrella múltiple de magnitud 4,63;
 Iota2 Normae (HD 144480), estrella de magnitud 5,57.